Stanisław Warszycki (1577–1617) – wojewoda podlaski
 Stanisław Warszycki (1599–1681) – kasztelan krakowski, wojewoda mazowiecki
 Stanisław Warszycki (zm. 1704) – miecznik wielki koronny, starosta łęczycki